50 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, które odbędą się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały będą miały miejsce 10 grudnia, a finał 11 grudnia.

Tytuł mistrzyni świata obroniła Holenderka Ranomi Kromowidjojo, uzyskawszy w finale czas 23,60. Srebrny medal zdobyła reprezentantka Włoch Silvia Di Pietro (23,90). Brąz wywalczyła Madison Kennedy ze Stanów Zjednoczonych (23,93).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 11:28 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 19:16 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 20:02 czasu lokalnego.

Przypisy 

K